«Силквуд» () — кинофильм режиссёра Майка Николса, вышедший на экраны в 1983 году. Сюжет фильма основан на реальных фактах из жизни Карен Силквуд, погибшей при невыясненных обстоятельствах во время расследования предполагаемых нарушений на заводе , где она работала.

Сюжет 
Карен Силквуд ведёт ничем не примечательную жизнь: целыми днями она трудится на заводе по переработке плутония, изредка навещая своих троих детей, которые живут в другом городе вместе с её бывшим гражданским мужем.

Руководство завода, в стремлении успеть в срок выполнить обязательства по контракту, заставляет служащих работать сверхурочно, халатно относясь при этом к их безопасности. Несколько сотрудников, в том числе и сама Карен, подвергаются радиоактивному облучению. После того, как она узнаёт, что негативы фотографий неисправных топливных стержней были ретушированы, а записи о нарушениях мер безопасности изменены, Карен решает действовать и вступает в местный профсоюз.

Она едет в Вашингтон, где рассказывает профсоюзным чиновникам о происходящем на заводе. Тех заинтересовывает её история, но они требуют предоставить доказательства нарушений, чтобы можно было обнародовать инцидент в прессе. Карен возвращается на работу и начинает собирать доказательства, когда один из сотрудников завода замечает это. Спустя некоторое время у неё дома обнаруживается серьёзное радиоактивное загрязнение, что становится поводом для обвинений в краже радиоактивных материалов. Проверка показывает, что сама Карен оставляет радиоактивный след - её доза в тысячи раз превышает допустимую и в сотни раз превышает дозу других работников, облучившихся во время прошлой аварии. Она решает, что руководство завода пытается отравить её радиоактивными изотопами, чтобы избавиться от неё. В итоге, ей удаётся собрать необходимое количество материала для журналистов. По пути на встречу с репортёром из The New York Times Карен погибает в автокатастрофе.

В ролях 
 Мерил Стрип — Карен Силквуд
 Курт Рассел — Дрю Стивенс
 Шер — Долли Пелликер
 Крэйг Т. Нельсон — Уинстон
 Дайана Скаруид — Анджела
 Тесс Харпер — Линда Доусон
 Фред Уорд — Морган
 Рон Сильвер — Пол Стоун
 Сьюди Бонд — Тельма Райс
 Дэвид Стрэтэйрн — Уэсли
 Джим Бивер — директор завода

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы на антиядерную тематику
Фильмы США 1983 года
Фильмы по сценариям Норы Эфрон